Magnus Täcklind kan syfta på:

* Magnus Täcklind  (1860–1940), svensk jurist och politiker
 Magnus Täcklind (1874–1943), svensk ingenjör och företagsledare